Een verkeersweg:
N837 (België)
N837 (Frankrijk)
N837 (Nederland), zie Provinciale weg 837